Siegertshofen ist der Ortsname von

 Siegertshofen (Breitenbrunn), Dorf des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Siegertshofen (Egling), Dorf der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Siegertshofen (Fischach), Pfarrdorf der Marktes Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Sickertshofen